Il tabellone singolare dell'ITF Women's Circuit Gainesville 2002, torneo di tennis che faceva parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2002, è stato vinto da Vanessa Webb (tds n. 1). In finale ha sconfitto Tiffany Dabek (tds n. 7) con il punteggio di 6-4, 6-0.

Teste di serie

  Vanessa Webb (campionessa)
  Oksana Karyškova (semifinali)
 Assente
  Zuzana Lesenarova (primo turno)

  Petra Rampre (primo turno)
  Melinda Czink (quarti di finale)
  Tiffany Dabek (finale)
  Petra Russegger (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

ITF Women's Circuit Gainesville 2002